Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Kremlin Cup 2014 des Damentennis in Moskau. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 11. bis 13. Oktober 2014 stattfand. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski